Pierluigi Martini, italijanski dirkač Formule 1, * 24. april 1961, Lugo di Romagna, Italija.

Pierluigi Martini je upokojeni italijanski dirkač Formule 1. Debitiral je na domači Veliki nagradi Italije v sezoni 1984 v moštvu Toleman, toda ni se mu uspelo kvalificirati na dirko. Prvi nastop na dirki je zabeležil na prvi dirki v naslednji sezoni 1985 za Veliko nagrado Brazilije z Minardijem. Njegova najuspešnejša sezona je sezoni 1991, ki jo je z dvema četrtima mestoma na Velikih nagradah San Marina in Portugalske končal na enajstem mestu v dirkaškem prvenstvu. Sredi sezone 1995 se je upokojil, v karieri pa je nastopil na 119-ih dirkah in dosegel 18 točk.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Glej tudi 
 seznam italijanskih dirkačev

Rojeni leta 1961
Živeči ljudje

Italijanski dirkači
Italijanski vozniki Formule 1
Tolemanovi dirkači Formule 1
Minardijevi dirkači Formule 1